Thomas Skidmore ist der Name folgender Personen:

* Thomas Skidmore (Politiker) (1790–1832), US-amerikanischer Politiker und Arbeiterführer 
 Thomas Skidmore (Historiker) (1932–2016), US-amerikanischer Historiker